Занук () — английская фамилия. Известные носители:

 Занук, Дэррил (1902—1979) — американский продюсер, сценарист, режиссёр и актёр, сыгравший одну из важнейших ролей в становлении и развитии американской киноиндустрии.
 Занук, Ричард Дэррил (1934—2012) — американский кинопродюсер, лауреат премии «Оскар».